Pokémon – media franchise giapponese di proprietà della The Pokémon Company e creato nel 1996 da Satoshi Tajiri
Pokémon – serie di videogiochi ideata nel 1996 da Game Freak
Pokémon – serie televisiva anime trasmessa a partire dal 1997